Cumberland Presbyterian Church steht für: 

 Cumberland Presbyterian Church, christliche Denomination in den Vereinigten Staaten

im NRHP gelistete Objekte:
 Cumberland Presbyterian Church (Monroe County, Arkansas), NRHP-Nr. 76000438
 Cumberland Presbyterian Church (White County, Arkansas), NRHP-Nr. 91001225
 Cumberland Presbyterian Church (Illinois), NRHP-Nr. 80001401
 Cumberland Presbyterian Church (Missouri), NRHP-Nr. 78001665